est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide benzoïque, numéro CAS 
 Cétone
 
 2-hydroxybenzaldéhyde ou salicylaldéhyde, numéro CAS 
 3-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 4-hydroxybenzaldéhyde, numéro CAS 
 Tropolone
 α-tropolone, numéro CAS 
 β-tropolone, numéro CAS 
 γ-tropolone, numéro CAS 
 2-méthyl-1,4-benzoquinone ou 2-méthylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione, numéro CAS 
 4-méthyl-1,2-benzoquinone ou 4-méthylcyclohexa-3,5-diène-1,2-dione, numéro CAS  et 
 bicyclo[2.2.1]hept-5-ène-2,3-dione, numéro CAS 
 bicyclo[4.1.0]hept-3-ène-2,5-dione, numéro CAS  
 Aldéhyde
 3-(2-furanyl)-2-propénal, numéro CAS  et 
 Ester
 formiate de phényle, numéro CAS  
 1,3-benzodioxole, numéro CAS